Abu Dhabi Open 2023 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Zayed Sports City i Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater i perioden 6. - 12. februar 2023. Det vVear den anden udgave af Abu Dhabi Open siden den første turnering i 2021, og det var sæsonens tredje turnering i kategorien WTA 500 på WTA Tour 2023. Turneringen afvikledes under navnet Mubadala Abu Dhabi Open som følge af et sponsorat fra Mubadala.

Singletitlen blev vundet af Belinda Bencic, som i finalen besejrede Ljudmila Samsonova med 1-6, 7-6(8), 6-4 efter undervejs at have afværget tre matchbolde i tiebreaken i andet sæt. Belinda Bencic vandt dermed sin ottende WTA-titel i single, og det var hendes anden turneringssejr i 2023, efter at hun tidligere på sæsonen også havde sejret i Adelaide International 2.

I doubleturneringen sejrede Luisa Stefani og Zhang Shuai efter finalesejr på 3-6, 6-2, [10-8] over Shuko Aoyama og Chan Hao-Ching. Dermed vandt Zhang Shuai sin 13. doubletitel på WTA Tour, mens Luisa Stefani nåede op på 7 WTA-titler i double. Det var imidlertid første gang, at Stefani og Zhang vandt en turnering som makkere.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg $ 780.637. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, heraf:
 18 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 9. januar 2023 (fire uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)
 2 spillere, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere (markeret med LL)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 24 spillere om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 15 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Abu Dhabi Open 
 WTA - Abu Dhabu 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023